{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (89501) - || 2001 XR48 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89502) - || 2001 XS48 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89503) - || 2001 XP50 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89504) - || 2001 XV50 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89505) - || 2001 XX51 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89506) - || 2001 XD53 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89507) - || 2001 XF53 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89508) - || 2001 XJ54 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89509) - || 2001 XW54 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89510) - || 2001 XB55 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89511) - || 2001 XD56 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89512) - || 2001 XF56 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89513) - || 2001 XV57 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89514) - || 2001 XA59 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89515) - || 2001 XB59 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89516) - || 2001 XN59 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89517) - || 2001 XJ61 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89518) - || 2001 XH62 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89519) - || 2001 XV62 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89520) - || 2001 XS63 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89521) - || 2001 XG64 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89522) - || 2001 XL64 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89523) - || 2001 XU64 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89524) - || 2001 XU66 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89525) - || 2001 XA68 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89526) - || 2001 XY68 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89527) - || 2001 XE71 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89528) - || 2001 XG74 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89529) - || 2001 XP75 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89530) - || 2001 XA76 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89531) - || 2001 XD76 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89532) - || 2001 XP77 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89533) - || 2001 XV79 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89534) - || 2001 XO80 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89535) - || 2001 XU83 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89536) - || 2001 XG84 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89537) - || 2001 XJ85 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89538) - || 2001 XD86 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89539) - || 2001 XK86 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89540) - || 2001 XN86 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89541) - || 2001 XR87 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89542) - || 2001 XH89 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89543) - || 2001 XT90 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89544) - || 2001 XW91 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89545) - || 2001 XM92 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89546) - || 2001 XU92 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89547) - || 2001 XY92 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89548) - || 2001 XR97 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89549) - || 2001 XS97 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89550) - || 2001 XU97 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89551) - || 2001 XX97 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89552) - || 2001 XA98 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89553) - || 2001 XE98 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89554) - || 2001 XF98 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89555) - || 2001 XN98 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89556) - || 2001 XS98 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89557) - || 2001 XY98 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89558) - || 2001 XR99 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89559) - || 2001 XT99 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89560) - || 2001 XB100 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89561) - || 2001 XK100 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89562) - || 2001 XN100 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89563) - || 2001 XY101 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89564) - || 2001 XJ103 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89565) - || 2001 XW103 || 14 december 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89566) - || 2001 XZ103 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89567) - || 2001 XM113 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89568) - || 2001 XA115 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89569) - || 2001 XB115 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89570) - || 2001 XA116 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89571) - || 2001 XW116 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89572) - || 2001 XX117 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89573) - || 2001 XD118 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89574) - || 2001 XG118 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89575) - || 2001 XD119 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89576) - || 2001 XP119 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89577) - || 2001 XW120 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89578) - || 2001 XV122 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89579) - || 2001 XE127 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89580) - || 2001 XC128 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89581) - || 2001 XS133 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89582) - || 2001 XB134 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89583) - || 2001 XO134 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89584) - || 2001 XW136 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89585) - || 2001 XN138 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89586) - || 2001 XP138 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89587) - || 2001 XN139 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89588) - || 2001 XZ139 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89589) - || 2001 XD141 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89590) - || 2001 XE141 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89591) - || 2001 XX144 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89592) - || 2001 XC146 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89593) - || 2001 XC147 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89594) - || 2001 XS147 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89595) - || 2001 XC148 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89596) - || 2001 XS152 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89597) - || 2001 XJ159 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89598) - || 2001 XU159 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89599) - || 2001 XW161 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89600) - || 2001 XF166 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten